Населені пункти в Чехії:

 Долні Крупа (Гавличкув-Брод)
 Долні Крупа (Млада-Болеслав)